Бонсон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Бонсон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Приморські